El término regalia (también, regalía y el plural regalías) pueden referirse, en esta enciclopedia:

 a Iura regalia, los símbolos del poder de las monarquías, como la espada, el cetro y la corona;
 a las regalías, los derechos inherentes al poder soberano;
 a las regalías (en inglés, royalty, royalties), el pago debido a quien es titular de los derechos de una obra;
 a Regalia, uno de los nombres comunes del género botánico Masdevallia (orquídeas).